Lista stacji i przystanków kolejowych zamieszczonych w rankingku, obsługiwanych przez Deutsche Bahn, w kraju związkowym Dolna Saksonia, w Niemczech, zamieszczona w tabeli poniżej. Należy pamiętać, że Hbf jest skrótem od Hauptbahnhof (dworzec główny lub centralny).

Wszystkie inne stacje należą do najniższej kategorii, 6.

!
Dolna Saksonia